Die österreichische Meisterschaft 2006/07 begann am 18. Juli. Die letzte Runde fand am 20. Mai statt. In diesem Zeitraum wurden 36 Runden gespielt und der Meister der höchsten Spielklasse, der T-Mobile Bundesliga, gekürt. Um den Aufstieg in die T-Mobile Bundesliga kämpfen 12 Mannschaften in der Red-Zac-Liga. In den dritthöchsten Spielklassen, den Regionalligen (Mitte, Ost, West) spielten je 16 Mannschaften.

Erste Leistungsstufe – Bundesliga

Modus und Allgemeines 
Die Bundesliga wurde mit 10 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je viermal aufeinander trafen. Red Bull Salzburg konnte mit einem Abstand von 19 Punkten seinen 4. Meistertitel sichern. Die Saison wurde deutlich von den Konkursen der beiden Grazer Vereine überschattet. Dem SK Sturm wie auch dem GAK wurden von der Bundesliga während der laufenden Saison Strafpunkte (Sturm 13, GAK 28) auferlegt, aufgrund welcher der GAK bereits vorzeitig als Absteiger in die Erste Liga feststand. Rein sportlich betrachtet wäre Wacker Tirol abgestiegen. Als der GAK keine Lizenz für die 2. Leistungsstufe bekam, musste der Klub erstmals nach 1951 wieder in einer Amateurklasse (Regionalliga Mitte) antreten.

Meister Red Bull Salzburg spielt in der Folgesaison in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League, Vizemeister Ried, Pokalgewinner Austria und der SV Mattersburg spielen in der Qualifikation zum UEFA Cup. Rapid meldete sich für die Spiele im UI-Cup.

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 

siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Die Meistermannschaft des FC Red Bull Salzburg 
(In Klammern werden die Einsätze und Tore angegeben.)

Aufsteiger 
LASK Linz

Zweite Leistungsstufe – Erste Liga

Modus und Allgemeines 
Vor dieser Saison gab es eine Aufstockung der zweithöchsten Spielklasse, der „Red Zac Erste Liga“, von zehn auf zwölf Mannschaften. Der Meister wurde in 33 Runden ermittelt. Alle Vereine trafen dreimal aufeinander, was bedeutete, dass sechs Mannschaften ein Heimspiel mehr bestreiten durften. Dieses Recht fiel den besten sechs Mannschaften des Vorjahres zu.

Meister wurde der LASK, der mit 13 Punkten Vorsprung auf Verfolger SC Schwanenstadt eine eindrucksvolle Saison spielte. Äußerst spannend verlief der Abstiegskampf, in dem gleich vier Vereine bis zur letzten Runde verwickelt waren. Admira Wacker Mödling, sowie dem GAK wurde die Lizenz für das Spieljahr 2007/08 verweigert, wodurch Kapfenberg als Nutznießer doch noch eine Spielberechtigung für die nächste Saison erhielt.

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 
Torschützenkönig wurde, wie auch im letzten Jahr, Ivica Vastić mit 23 Treffern.

 23 Tore:  Ivica Vastić (LASK Linz)
 22 Tore:  Lukas Mössner (SC Schwanenstadt)
 16 Tore:  Arno Kozelsky (DSV Leoben),  Georges Panagiotopoulos (FC Gratkorn)
 15 Tore:  Mensur Kurtisi (SC/ESV Parndorf)
 12 Tore:  Thierry Fidjeu-Tazemeta (SC Schwanenstadt),  Mario Mijatović (LASK Linz),  Sabiá (FC Lustenau 07)

Aufsteiger aus den Regionalligen 
 Regionalliga Ost: ASK Schwadorf
 Regionalliga Mitte: SV Bad Aussee
 Regionalliga West: Red Bull Salzburg Amateure

Dritte Leistungsstufe – Regionalligen

Regionalliga Ost 
Abschlusstabelle

Aufsteiger aus den Landesligen
 Wiener Stadtliga: SV Wienerberger
 Landesliga Niederösterreich: SV Horn
 Landesliga Burgenland: SV Mattersburg Amateure

Regionalliga Mitte 
Abschlusstabelle

Aufsteiger aus den Landesligen
 Landesliga Kärnten: SVG Bleiburg
 Landesliga Oberösterreich: SV Gmunden
 Landesliga Steiermark: SC Weiz

Regionalliga West 
Abschlusstabelle

Aufsteiger aus den Landesligen
 Salzburger Liga: USK Anif
 Tiroler Liga: SC Kundl
 Vorarlbergliga: SC Bregenz

Osterreichische Fußballmeisterschaft 2006/07
2006/07